U 128 oder U-128 bzw. U128 steht für:

 SM U 128, ein U-Boot der deutschen Kaiserlichen Marine im Ersten Weltkrieg.
 U 128 (Kriegsmarine), ein U-Boot der deutschen Kriegsmarine im Zweiten Weltkrieg.
 U 128, ein Runenstein aus Granit in Uppsala in Uppland in Schweden. 
 U-128, eine Flugzeugkennung des Baumusters Pilatus P-2 bei der Schweizer Luftwaffe.

Abkürzung